|-
| 24701 Elyu-Ene ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24702 || 1991 OR || 18 iulie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 24703 - || 1991 PA || 3 august 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 24704 - ||  || 3 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24705 - ||  || 3 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24706 - ||  || 3 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24707 - ||  || 3 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24708 - ||  || 6 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24709 Mitau ||  || 6 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24710 ||  || 6 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 24711 Chamisso ||  || 6 august 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 24712 Boltzmann ||  || 12 septembrie 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 24713 Ekrutt ||  || 12 septembrie 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 24714 ||  || 10 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 24715 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 24716 ||  || 14 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 24717 - || 1991 SA || 16 septembrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 24718 || 1991 SW || 30 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 24719 ||  || 30 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 24720 ||  || 16 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 24721 || 1991 TJ || 1 octombrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 24722 || 1991 TK || 1 octombrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 24723 - ||  || 1 octombrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24724 || 1991 UN || 18 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 24725 ||  || 31 octombrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 24726 - || 1991 VY || 2 noiembrie 1991 ||  || , 
|-
| 24727 ||  || 4 noiembrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 24728 Scagell ||  || 11 noiembrie 1991 || Stakenbridge || 
|-
| 24729 - ||  || 13 noiembrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 24730 - ||  || 5 noiembrie 1991 || Kiyosato || S. Otomo
|-
| 24731 - ||  || 4 noiembrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24732 - ||  || 2 februarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24733 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 24734 Kareness ||  || 10 martie 1992 || Siding Spring || 
|-
| 24735 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 24736 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 24737 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 24738 - ||  || 2 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 24739 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 24740 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 24741 - ||  || 3 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 24742 - ||  || 4 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24743 - || 1992 NF || 2 iulie 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 24744 - ||  || 26 iulie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24745 - || 1992 QY || 29 august 1992 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 24746 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24747 - ||  || 2 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24748 Nernst ||  || 26 septembrie 1992 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 24749 Grebel ||  || 24 septembrie 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 24750 Ohm ||  || 24 septembrie 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 24751 Kroemer ||  || 21 septembrie 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 24752 || 1992 UN || 19 octombrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 24753 - ||  || 28 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 24754 Zellyfry ||  || 31 octombrie 1992 ||  || , 
|-
| 24755 ||  || 28 octombrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 24756 - || 1992 VF || 2 noiembrie 1992 ||  || 
|-
| 24757 - || 1992 VN || 1 noiembrie 1992 ||  || , 
|-
| 24758 || 1992 WZ || 17 noiembrie 1992 ||  || 
|-
| 24759 - ||  || 18 noiembrie 1992 ||  || , 
|-
| 24760 - ||  || 18 decembrie 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 24761 Ahau ||  || 28 ianuarie 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 24762 - ||  || 25 februarie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24763 - ||  || 20 februarie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 24764 - ||  || 20 februarie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 24765 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 24766 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 24767 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 24768 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 24769 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 24770 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 24771 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 24772 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 24773 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 24774 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 24775 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 24776 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 24777 - || 1993 JY || 14 mai 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24778 Nemsu ||  || 24 mai 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 24779 Presque Isle ||  || 23 iulie 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| 24780 - ||  || 19 august 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 24781 - ||  || 12 septembrie 1993 || Palomar || 
|-
| 24782 - ||  || 17 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24783 ||  || 16 septembrie 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 24784 ||  || 13 octombrie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 24785 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24786 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24787 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24788 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24789 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24790 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24791 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24792 ||  || 10 octombrie 1993 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 24793 - || 1993 UT || 22 octombrie 1993 ||  || T. Urata
|-
| 24794 Kurland ||  || 20 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24795 ||  || 5 ianuarie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 24796 - ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24797 - ||  || 9 august 1994 || Palomar || 
|-
| 24798 - ||  || 9 august 1994 || Palomar || PCAS
|-
| 24799 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24800 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-